Horst Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Horst Dittrich (SS-Mitglied) (1911–1999), deutscher SS-Hauptscharführer
 Horst Dittrich (Schauspieler) (* 1947), österreichischer Schauspieler und Übersetzer für Gebärdensprache
 Horst Dittrich (Segler), deutscher Segler